Tielke ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Tielke (1641–1719), deutscher Instrumentenbauer
 Johann Gottlieb Tielke (1731–1787), deutscher kurfürstlicher Hauptmann
 Martin Tielke (* 1948), deutscher Bibliothekar und Buchautor

Siehe auch: 

 Thielke
 Tielcke
 Thielcke